Termin elaszim ima više značenja.

 Pankreasna elastaza, enzim
 Leukocitna elastaza, enzim